Die Haining China Leather City Open 2014 (auch Asian Tour 2014/15 – Event 2) waren ein Snookerturnier der Players Tour Championship 2014/15, das vom 20. bis zum 24. Oktober 2014 im Haining Sports Center in Haining im Osten der Volksrepublik China ausgetragen wurde. Es war das erste PTC-Turnier in der Stadt am Mündungsdelta des Jangtsekiang, die unter anderem für ihre Lederwaren bekannt ist. Der Haining China Leather City ist der größte Lederhandel Chinas und war auch der Sponsor dieses Turniers.

In der Runde der letzten 32 gelang Ryan Day das 107. Maximum Break gegen Cao Yupeng im fünften Frame. Es war das zweite 147er-Break in dieser Saison und das erste von Ryan Day.

Im Finale setzte sich Stuart Bingham mit 4:0 gegen Oliver Lines durch und gewann damit zum vierten Mal den Titel bei einem PTC-Turnier.

Preisgeld

Vorrunde 
131 Spieler hatten sich für das Turnier eingetragen, für die erste Hauptrunde von 128 Spielern musste das Teilnehmerfeld in einer Vorrunde reduziert werden. Das Turnier begann am 20. Oktober mit diesen drei Ausscheidungspartien.

Hauptrunde 
Von Montag bis Freitag spielten die 128 Teilnehmer des Hauptturniers an acht Turniertischen den Sieger aus.

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century Breaks 
Der Waliser Ryan Day erzielte in Runde 3 das erste Maximum Break seiner Karriere und im selben Match auch noch gleich das zweithöchste Break des Turniers.

Hauptrunde

Quellen

Weblinks 
 Haining China Leather City Asian Tour – Pictures by Tai Chengzhe auf Facebook.
 Ryan Day's 147 v Cao Yupeng (2014 AT2) auf YouTube.

Players Tour Championship 2014/15
Billardturnier in der Volksrepublik China
Sportveranstaltung in Haining